Ordabajew (weiblich Ordabajewa) ist ein kasachischer Familienname, Namensträger sind:
 Almas Ordabajew (* 1938), kasachischer Architekt, Historiker und Hochschullehrer
 Faizulla Ordabajew, kasachischer Fußballspieler
 Maqsut Ordabajew, 1998–1999 Bürgermeister von Kentau
 Schämilä Almasqysy Ordabajewa (Džamila Stehlíková) (* 1962), tschechisch-kasachische Ärztin, Hochschullehrerin und Politikerin